Фауна та флора
 Вовчок звичайний — Grilotalpa grilotalpa ґрунтова комаха із підряду Довговусих прямокрилих.
 Вовчок сірий — гризун з підряду вивірковиді
 Вовчок — рід рослин родини Вовчкових.

Топонім 

Річки
 Вовчок — річка в Хмельницькій області, притока річки Вовк
 Вовчок — річка в Хмельницькій області, притока річки Ушиці
 Вовчок — річка в Тернопільській області, притока річки Самчик
Села в Україні
 Вовчок — Вінницька область, Бершадський район
 Вовчок — Вінницька область, Немирівський район, Вовчоцька сільська рада
 Вовчок — Вінницька область, Немирівський район, Зарудинецька сільська рада
 Вовчок — Чернігівська область, Козелецький район.

Прізвище 
 Марко Вовчок (справжнє ім'я Марія Олександрівна Вілінська; 1833—1907) — українська і російська письменниця.
 Поліщук (Вовчок) Тетяна Семенівна — Герой Соціалістичної Праці.
 Вовчок-Пащенко Марко Юхимович — педагог і військовик, командир 1-го Синьожупанного полку УНР.